Pleși se poate referi la:

 Pleși, Alba
 Pleși, Buzău

Vezi și 
 Pleșa (dezambiguizare)